«Ве́рсия полко́вника Зо́рина» — советский художественный полнометражный цветной фильм, снятый режиссёром Андреем Ладыниным на киностудии «Мосфильм» в 1978 году. Третий и последний фильм трилогии о милиции про полковника милиции Ивана Сергеевича Зорина с Всеволодом Санаевым в главной роли.

Сюжет 
В самом центре города, во время обеденного перерыва, совершена дерзкая кража из ювелирного магазина. Неизвестный преступник, незаметно проникнув в помещение, ловко вскрыл сейф и похитил большое количество драгоценностей. Сигнализация не сработала: работники магазина, уходя на обед, просто не включали её, поскольку не предполагали, что за короткое время их отсутствия может что-то случиться. Способ вскрытия сейфа выводит сотрудников уголовного розыска на старого «медвежатника» по фамилии Баранько, но тот давно отошёл от криминальных занятий и у него стопроцентное алиби на день, когда была совершена кража. Через несколько дней в пригороде находят труп убитого молодого мужчины, при котором найдено кольцо из числа украденных (это выясняется по товарному ярлыку, который так и не был снят с кольца). Сотрудники уголовного розыска устанавливают, что убитый был ранее судим и знаком с Баранько, который мог научить его своему способу вскрытия сейфов. Но Баранько вскоре также находят убитым. Анализируя последовательность событий и их обстоятельства, полковник милиции Иван Сергеевич Зорин приходит к выводу, что кражу тщательно спланировал и организовал не профессиональный преступник, не рецидивист, а человек, который впервые пошёл на правонарушение и всё поставил на одну карту. Этот организатор умело нашёл исполнителей и при этом его планом заранее предусматривалось последующее устранение основных сообщников с целью завладения всей добычей без дележа с ними. У Зорина появляется версия, что к преступлению причастен кто-то из работников магазина, знавший о том, сколько драгоценностей в определённый день находится в сейфе и о том, что в обеденный перерыв сигнализацию не включают.

Под подозрение попадает работавший в ювелирном магазине часовщик Геннадий Николаевич Козырец. Он проводит отпуск в пригородном санатории, куда под видом отдыхающего приезжает и Зорин. Козырец знает, что Зорин расследует кражу из магазина, но он и не думает скрываться. Более того, он сам охотно общается с Зориным и даже обсуждает с ним возможные действия преступника, будь он на его месте. Доказательств против часовщика нет. 

Всё проанализировав, Зорин логически полностью восстанавливает картину преступления и путём провокации заставляет преступника раскрыть себя. В присутствии Козырца сотрудник милиции докладывает Зорину, что установлен шофёр машины ГАЗ-69, на которой скрылся убийца Баранько. Зорин рассчитывает, что Козырец сбежит из дома отдыха и попробует ликвидировать шофёра. Однако слежка за номером Козырца ни к чему не приводит. Зорин подходит к номеру Козырца и слышит из него храп. Вспомнив рассказ Козырца о том, что его отучили храпеть, Зорин догадывается в номере не он.  На стук в дверь  из номера выглядывает грузин-ловелас и говорит, что они с Козырцом поменялись на ночь номерами. Поняв, что Козырец сбежал, Зорин с помощниками срочно возвращаются в город. Козырец обнаружен и задержан при встрече с шофером.

После задержания Зорин допрашивает убийцу. Тот сначала признается только в хранении похищенного. Зорин показывает изъятую у Козырца удочку со спрятанным внутри ножом, которым были убиты Буров и Баранько, чем полностью изобличает Козырца.

В ролях 
 Всеволод Санаев — Иван Сергеевич Зорин, полковник милиции
 Борис Иванов — Геннадий Николаевич Козырец, часовщик
 Иван Воронов — Фёдор Филиппович Баранько, он же «Тихий», старый «медвежатник»
 Вилнис Бекерис — Константин Буров, он же «Скок», вор (озвучивание — Рудольф Панков)
 Владимир Тихонов — Володя Ужинцев, капитан милиции
 Пётр Вельяминов — Пётр Степанович Курбатов, генерал-майор милиции, начальник ГУВД
 Шавкат Газиев — Рустам, знакомый Козырца (озвучивание — Юрий Каморный)
 Елена Драпеко — Дарья Егорова, «Дуся»
 Алефтина Евдокимова — Анна, любовница Козырца
 Анатолий Ведёнкин — Никита, водитель Зорина
 Владимир Приходько — пожилой «грузчик»
 Александр Лукьянов — усатый «грузчик»
 Тамаз Толорая — грузин-ловелас
 Владлен Паулус — майор ГАИ
 Вадим Грачёв — милиционер в Харькове
 Владимир Новиков — Лёвушкин, «Губатый», старый друг «Скока»
 Александр Январёв — Кучерявый, приятель Дуси
 Анатолий Быстров — приятель Дуси
 Валентина Воилкова — девушка Рустама
 Владимир Никитин — розыскник в пансионате
 Юрий Муравицкий — майор милиции (эпизод)
 Михаил Чигарёв — сообщник Рустама
 Владимир Козелков — сотрудник милиции
 Владимир Привалов — директор магазина
 Александр Андрусенко
 Т. Реноми
 Н. Атрощенкова
 Ибрагим Барги
 В. Бледнова
 Николай Дёмин
 А. Кабанова
 В. Цыганков — прокурор (в титрах не указан)
 В. Изотова - девушка на танцах

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Владимир Кузнецов
 Режиссёр: Андрей Ладынин
 Оператор: Виктор Шейнин
 Художник: Александр Кузнецов
 Композитор: Георгий Фиртич
 Звукорежиссёр: Роман Берз

Технические данные 
Натурные съёмки фильма проходили во Львове и Москве.

Критика 
Кинокритик Всеволод Ревич считал самым интересным «психологический поединок» между полковником Зориным и подозреваемым Козырцом. Он отмечал актёрские работы «двух больших мастеров» В. Санаева и Б. Иванова.

Примечания

Литература

Фильмы трилогии 
 Возвращение «Святого Луки» (1970)
 Чёрный принц (1973)
 Версия полковника Зорина (1978)

Ссылки 
 «Версия полковника Зорина» на сайте Kino.br.by
 «Версия полковника Зорина» на сайте Close-up.ru

Детективные фильмы СССР
Фильмы о милиционерах
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы СССР 1978 года